Эндоте́лий — однослойный пласт плоских клеток мезенхимного происхождения, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей.

Основные сведения 
По современным представлениям, эндотелий — не просто барьер или фильтр.
Эндотелий — активный эндокринный орган, самый большой в теле, диффузно рассеянный по всем тканям.
Эндотелий синтезирует субстанции, важные для контроля свертывания крови, регуляции тонуса и артериального давления, фильтрационной функции почек, сократительной активности сердца, метаболического обеспечения мозга. Контролирует диффузию воды, ионов, продуктов метаболизма. Реагирует на механическое воздействие текущей жидкости, кровяное давление и ответное напряжение, создаваемое мышечным слоем сосуда. Чувствителен к химическим и анатомическим повреждениям, которые могут приводить к повышенной агрегации и адгезии (прилипанию) циркулирующих клеток, развитию тромбоза, оседанию липидных конгломератов.

Строение 
Его клетки связаны мощными плотными соединениями, образование которых индуцируется контактом с астроцитами.
Эндотелий представляет собой внутреннюю выстилку кровеносных сосудов, отделяющую кровоток от более глубоких слоев сосудистой стенки. Это непрерывный монослой эпителиальных клеток, формирующих ткань, масса которой составляет у человека 1,5—2,0 кг. Эндотелий непрерывно вырабатывает огромное количество важнейших биологически активных веществ, являясь, таким образом, гигантским паракринным органом, распределенным по всей площади человеческого организма.

Функции 
Клетки эндотелия исполняют множество функций сосудистой системы, такие как:
 Вазоконстрикция и вазодилатация, для контроля артериального давления
 Регулирование компонентов свертывания крови, таких как тромбин и фибрин
 Ангиогенез (формирование новых кровеносных сосудов)

Эндотелий выполняет в том числе и важнейшую барьерную иммунную функцию.

Заболевания 
Заболевания, связанные с эндотелиальной дисфункцией:
 атеросклероз;
 гипертоническая болезнь;
 коронарная недостаточность;
 инфаркт миокарда;
 диабет и инсулинорезистентность;
 почечная недостаточность;
 наследственные и приобретенные нарушения обмена (дислипидемия и др.);
 эндокринные возрастные нарушения;
 дыхательные легочные патологии (астма);
 спаечная болезнь брюшной полости.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Атеросклероз и воспаление

Сердечно-сосудистая система
Лимфатическая система
Ткани организма
Иммунная система